Баши может означать:

  — пролив.
 Баши (Грузия) — деревня в Грузии.
 Баши или  — река в ЮАР.
 Баши или  — местный муниципалитет в ЮАР.